Kochberg bezeichnet:

 Großkochberg, Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Kleinkochberg, Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen 
 Schloss Kochberg, Schloss in Großkochberg

 Kochberg (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kochberg (Gemeinde Ungenach), Ortschaft in der Gemeinde Ungenach in Oberösterreich